Jim Thompson peut désigner :
 Jim Thompson (1906-1977), écrivain américain de roman policier ;
 Jim Thompson (1906-1967), homme d'affaires et industriel américain.